Petzval (cràter), cràter d'impacte al sud de la cara oculta de la Lluna
 Objectiu Petzval, objectiu fabricat originalment per József Miksa Petzval el 1839 i posteriorment restaurat i adaptat a càmeres digitals 
 József Miksa Petzval  o Jozef Maximilian Petzval  (Spišská Belá, 1807 - Viena, 1891), matemàtic i professor de la Universitat de Viena, que contribuí al camp de l'òptica fotogràfica